Osoby
 Daniel Rutherford – szkocki chemik i fizyk (1749 – 1819)
 Ernest Rutherford – fizyk brytyjski (1871 – 1937)
 Johnny Rutherford – amerykański kierowca wyścigowy (ur. 1938)
 Joseph Rutherford – kaznodzieja religijny (1869 – 1942)
 Paul Rutherford – puzonista
 Paul Rutherford – wokalista Frankie Goes to Hollywood

Miejscowości
 Rutherford – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Rutherford – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Napa
 Rutherford – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Rutherford – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Gibson
Gminy w USA:
 Rutherford (ang. Rutherford Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Martin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rutherford (ang. Rutherford County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Rutherford (ang. Rutherford County) – w stanie Tennessee

Inne
 rutherford – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol Rf, łac. rutherfordium, wcześniej unnilquadium o symbolu „Unq“)